Владимир Палей:
 Палей, Владимир Павлович (1897—1918) — русский поэт.
 Палей, Владимир Яковлевич (1937—2007) — генерал-лейтенант, первый начальник Воронежского института радиоэлектроники.